En lista på alla dagsstrippar om Tom Puss med originalnamnen och strippnummer på holländska och de svenska namnen på det äventyr som givits ut på svenska och även i vilka svenskutgivna album de blev publicerade i. Listan täcker inte pratbubble-serierna om Tom Puss. 

Tom Puss
Tom Puss